Zhu Zhu (, 2016-2017) – kanadyjsko-amerykański serial animowany wyprodukowany przez Cepia LLC i Nelvana. Serial emitowany w Polsce na kanale Disney Channel od 13 marca 2017 roku.

Opis fabuły 
Serial skupia się na Frankie Pamplemousse, 8-letniej dziewczynce posiadającej czwórkę gadających chomików – Pipsqueaka, Pana Squigglesa, Num Numsa i Chunka mieszkających w Gdziebądzinie.

Bohaterowie 
 Frankie Pamplemousse – główna bohaterka. Właścicielka ZhuZhu Pets.
 Pipsqueak – żółty i energiczny chomik. Pierwszy zwierzak Frankie.
 Pan Squiggles – inteligentny, pomarańczowy chomik. Uwielbia naukę.
 Num Nums – fioletowy chomik troszczący się o innych.
 Chunk – stylowy, szary chomik. Zazwyczaj głodny.
 Ellen Pamplemousse – mama Frankie.
 Stanley Pamplemousse – tata Frankie.

Obsada

Główni 
 Jenna Warren – Frankie Pamplemousse
 Tajja Isen – Pipsqueak
 Richard Binsley – Pan Squiggles
 Stephany Seki – Num Nums
 Robert Tinkler – Chunk

Drugoplanowi 
 Stacey DePass – Ellen Pamplemousse
 Zachary Bennett – Stanley Pamplemousse
 Patrick McKenna – Wilfred P. Kerdle
 Rebecca Brenner – Cindy Gelato
 Samantha Weinstein – Mindy Gelato
 Brianna D'Aguanno – Madge
 Nicole Stamp – Whendy Sails
 Rob Rubin – Dr. Phelmholz

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Ewa Mart
Dźwięk: Łukasz Fober
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil
Udział wzięli:
 Marta Dobecka – Pipsqueak
 Marta Dylewska – Num Nums
 Bożena Furczyk –
 Whendy Sails,
 nauczycielka (odc. 6),
 sekretarka (odc. 6)
 Robert Jarociński – Wilfred P. Kerdle
 Ewa Lachowicz – Ellen Pamplemousse
 Agata Paszkowska – Frankie Pamplemousse
 Kamil Pruban – Stanley Pamplemousse
 Aleksandra Radwan – Madge
 Szymon Roszak – Chunk
 Mateusz Weber – Pan Squiggles
W pozostałych rolach:
 Krzysztof Szczepaniak – Bean (odc. 43)
 Karolina Bacia – Jilly (odc. 43)
 Barbara Garstka –
 Mindy,
 kasjerka
 Sebastian Machalski – Harvey
 Paulina Komenda – Star
 Bartosz Martyna
 Grzegorz Borowski
i inni

Piosenki śpiewali: 
 Paulina Łaba (czołówka),
 Ewa Lachowicz,
 Mateusz Weber
i inni

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016